Кашта́нов — російське прізвище. Відомі носії:

 Каштанов Віктор Сергійович — український сценарист.
 Каштанов Євген Анатолійович — білоруський хокеїст.
 Каштанов Микола Семенович — радянський футболіст.

Російські прізвища